starża – rodzaj topora
 Starża – herb szlachecki

 Starża – potoczna nazwa miejscowości Starza

Zobacz też 
 Starza